Виталий Леонидович Варга́нов (24 июня 1940, Москва — 25 января 1995, Москва) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в Москве 24 июня 1940 года. Отец — морской офицер Леонид Георгиевич Варганов (умер в 1951 году). Мать — медицинский работник Надежда Петровна Варганова (1921—1989).

В 1957 году окончил школу и поступил на актёрский факультет Театрального училища имени М.С. Щепкина при Малом театре СССР на курс В. Н. Пашенной и В. И. Цыганкова. Его однокурсниками были: Юрий Соломин, Виктор Борцов, Роман Филиппов, Алексей Эйбоженко, Павел Кашлаков, Юрий Платонов и другие. Окончил училище в 1961 году.

В 1961—1963 годах артист Московского театра Драмы и Комедии на Таганке. Уволился из-за претензий профкома, связанных с богемным образом жизни. После этого работал во многих театрах:

 С июля по август 1963 года — в Московском литературно-драматическом театре ВТО;
 С 1963 по 1965 год — в Московском гастрольном театре Комедии;
 Сезон 1965—1966 года в Ногинском драматическом театре;
 С сентября 1966 по 1967 год — в Государственном драматическом театре Белорусской ССР в Минске;
 В 1967 году — в Московском театре массовых представлений;
 С 1967 по 1968 год — в Драматическом театре города Шахты Ростовской области;
 С 1968 по 1969 год и в 1970 году — в Мичуринском городском драматическом театре;
 С 1969 по 1970 год — в Омском областном драматическом театре;
 В 1970 году — вновь в Мичуринском городском драматическом театре;
 С 1970 по 1972 год — в Драматическом театре Балтийского флота имени Всеволода Вишневского в Лиепае.

Но, по выражению Алексея Тремасова, «нигде артист не находил своего места», пока вернувшись в Москву не поступил в труппу Московского областного театра драмы. В этом театре Варганов работал с 1972 по 1980 год с перерывом в 1978 году, когда он выступал в Московском академическом театре имени В. В. Маяковского. В 1980 году Варганов окончательно перешёл в театр имени Маяковского, где и работал до конца жизни.

Наиболее запоминающиеся киноработы — эпизодические роли в философских фильмах «Убить дракона» и «Официант с золотым подносом», а также роль жулика Пузановского в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», дело №18, «Полуденный вор».

Умер 25 января 1995 года в Москве. Похоронен на Кузьминском кладбище (участок № 76) рядом с матерью.

Семья 
Супруга — Оськина Валентина Николаевна, экономист.

 Дочь Светлана (род. 1975).

Фильмография

Примечания 

Персоны без указанного места рождения
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Похороненные на Кузьминском кладбище